Naqada (auch Negade) steht für:

 Naqada (Stadt), in Ägypten
 die nach der Stadt benannte prähistorische Naqada-Kultur